Танит — богиня-девственница, особенно почитавшаяся в Карфагене наряду с Баалом-Хамоном.
 Знак Танит — условное название символического изображения карфагенской богини Танит.
 (5869) Танит — околоземный астероид из группы Амура (II).